Последний человек — многозначный термин.

 Последний человек в апокалиптической и постапокалиптической фантастике — единственный человек, оставшийся в живых после гибели человечества.
 Последний человек () — термин Фридриха Ницше, противопоставленный сверхчеловеку.

Произведения 
 «» () — роман (поэма в прозе) Жана-Батиста де Гренвиля 1805 года.
 «Последний человек» () — апокалиптический научно-фантастический роман Мэри Шелли 1826 года.
 «Последний человек» () — немой экспрессионистский германский фильм Фридриха Мурнау 1924 года.
 «» () — западногерманский фильм 1955 года.
 «Последний человек» (англ. Lastman) — французский взрослый анимационный телесериал 2016 года.

См. также 
 «Y. Последний мужчина» — постапокалиптический научно-фантастический комикс 2002—2008 годов.
 Последний человек на Земле